Hurtzig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hurtzig (1861–1936), deutscher Bürgermeister
 Ferdinand Hurtzig (1872–1939), deutscher Landschaftsgärtner und Gartenbauer
 Fritz Hurtzig (1825–1897), Industrieller und Wirtschaftsführer
 Georg Hurtzig (1812–1865), Bildhauer, Vergolder und Lehrer an der Polytechnischen Schule in Hannover
 Theodor Ferdinand Hurtzig (1833–1911), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Hurtzig steht für

 Hurtzig & Feldmann, Mineralwasserfabrik, 1864 in Linden gegründete, 1911 geschlossene Mineralwasserfabrik